In 1968 werd het 63ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 9 maart tot 9 juni. Botafogo werd kampioen.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Tweede toernooi

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Car